Thomas Watson (1555-1592) – poeta inglese
 Thomas Watson (1620-1686) – predicatore e teologo inglese
 Thomas E. Watson (1856-1922) – politico statunitense
 Thomas J. Watson (1874-1958) – dirigente d'azienda statunitense, presidente e CEO e della International Business Machines (IBM)
 Thomas E. Watson (1892-1966) – generale statunitense

Pagine correlate 
 Tom Watson
 Thomas E. Watson